Het gemengd dubbelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 2008 werd gewonnen door Lee Yong-dae en Lee Hyo-jung.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Gemengd